Богачевська-Хом'як Марта Данилівна
 Рома Прийма-Богачевська
 Богачевська Ірина Вікторівна — український філософ та релігієзнавець

Див. також 

 Богачевський